Арутюня́нц () — вірменське прізвище.

Відомі носії 
 Тер-Арутюнянц Георгій Йосипович (1914—2004) — інженер-конструктор, Заслужений будівельник України.
 Арутюнянц Анатолій Саркісович (1921—1999) — український графік радянських часів, художник-карикатурист, член Спілки художників СРСР, 1980 — заслужений художник УРСР, член Національної спілки художників та спілки журналістів України.

Див. також 
 Арутюнян
Вірменські прізвища